Das Zeichen Ø oder ø ist ein im Dänischen, Norwegischen und Färöischen verwendeter Buchstabe. Der Buchstabe Ø oder ähnliche Symbole stehen für:

in Linguistik und Schriften:
 den gerundeten halbgeschlossenen Vorderzungenvokal im Internationalen Phonetischen Alphabet
 das Nullallomorph
 „Berber Academy yah“ (ⵁ), einen Buchstaben der Tifinagh-Schrift, entsprechend dem lateinischen „h“

in Wissenschaft und Technik:
 das Durchmesser- oder Durchschnittszeichen (auch „⌀“, Unicode U+2300)
 das Symbol der leeren Menge (eigentlich „∅“, Unicode U+2205)
 eine Phenylgruppe als Abkürzung in komplexen chemischen Formeln
 die Ziffer 0 (null) in einigen nichtproportionalen Schriftarten (z. B. Consolas). Sie ist dort mit einem Schrägstrich ausgeführt, um die Unterscheidbarkeit vom Buchstaben „O“ zu gewährleisten; dieser Strich geht jedoch nicht über das Oval der Null hinaus.

Sonstige Bedeutungen:
 die Urtinktur in der Homöopathie
 einen halbverminderten Septakkord (Ø) bei Akkordsymbolen in der Musik
 das isländische Kfz-Kennzeichen für Flughafen Keflavík
 ein Projekt des finnischen Musikers Mika Vainio